Jaala är en före detta kommun i landskapet Kymmenedalen, Finland. Sedan 1 januari 2009 ingår Jaala i Kouvola stad. Jaala hade 1 855 invånare (2008) och har en yta på 563,54 km².

Jaala är enspråkigt finskt.

Referenser 

Före detta finländska kommuner
Kouvola